В соревнованиях по хоккею среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 смогут принять участие 12 команд по 23 спортсмена.

Клубы указаны на сезон 2009—2010, возраст на 16 февраля 2010 года, когда начались соревнования.

Группа A









Группа B









Группа C









Ссылки 
 Составы команд